S103, S-103 ou S.103 peut faire référence à:
 Dome S103, une voiture de course du constructeur chinois Dome ;
 Hungaria (S.103), un poème symphonique de Franz Liszt ;
 HMS Warspite (S103), un sous-marin à propulsion nucléaire de la Royal Navy ;
 Renfe série S-103, un train à grande vitesse construit par Siemens ;
 SAS Queen Modjadji (S103), un sous-marin de la Marine sud-africaine.